Константиновская волость () — одна из 26 территориальных единиц Краславского края Латвии. Граничит с Аулейской, Андрупенской, Дагдской, Асунской и Скайстской волостями своего края. Административным центром волости является село Константинова.

Ссылки 
 Официальный сайт Дагдского края

Примечания